Блуменау (значения)

 Блуменау — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Блуменау — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.

Блуменау (фамилия):
 Блуменау, Герман (1819—1899) — немецкий фармаколог, колонист, доктор наук, основатель города Блуменау.
 Блуменау (или Блюменау), Леонид Васильевич (1862—1931) — русский невролог, переводчик
 Блуменау, Семён Фёдорович (род. 1948) — русский историк

Ср. также: Блюменау